Lîle de la Vierge est un îlot revendiquée par la France située dans l'archipel de Pointe Géologie et faisant partie du district de La Terre-Adélie des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Description 

Il s'agit d'un îlot situé dans la baie Pierre-Lejay, à l'est de l'île du Gouverneur. Il tient son nom du signe du zodiaque éponyme comme tous les îlots entourant l'île des Pétrels.

Article connexe 
 Liste des îles de l'Antarctique

Notes et références 

Vierge